Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от логарифмической функции. В списке везде предполагается . Аддитивная константа опущена.

 

 

 

 

  для 

  для 

  для 

  для 

  для 

  для 

  для 

 , 
где Ei(x) — интегральная экспонента

 

 

  для 

 

 

Логарифмы